Берт За́кман (; род. 12 июня 1942, Штутгарт, Германия) — немецкий физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1991 года вместе с Эрвином Неэром «за открытия, касающиеся функций одиночных ионных каналов в клетках» и разработку метода локальной фиксации потенциала. 

Профессор; занимал пост исполняющего обязанности директора Института медицинских исследований Общества Макса Планка в Гейдельберге (в настоящее время — почётный научный сотрудник). Занимался преподаванием в Гейдельбергском университете.

Член Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина» (1993), иностранный член Национальной академии наук США (1993), иностранный член Лондонского королевского общества (1994).

Награды и признание 
 1979 — 
 1983 — 
 1984 — 
 1986 — Премия Луизы Гросс Хорвиц
 1987 — Премия имени Лейбница
 1988 — 
 1989 — Международная премия Гайрднера
 1990 — 
 1991 — Нобелевская премия по физиологии и медицине
 1991 — 
 1991 — 
 1991 — Премия Харви
 1991 — 
 2006 — 
 2015 — Почётная медаль острова Эллис

Общественная деятельность 
В 2016 году подписал письмо с призывом к Greenpeace, Организации Объединенных Наций и правительствам всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами (ГМО) .

Примечания

Ссылки 
 Информация на Нобелевском сайте
 Руководство Института медицинских исследований Общества Макса Планка в Гейдельберге

Физиологи Германии
Преподаватели Гёттингенского университета
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из Германии
Члены Леопольдины
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Венгерской академии наук
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Гейдельбергской академии наук
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Лауреаты премии Харви
Награждённые Почётной медалью острова Эллис